Une luge est un véhicule sans propulsion sur lequel on s'assied pour glisser. Le terme désigne également l'activité en elle-même. On distingue plusieurs pratiques de l'activité: 
 Luge de course qui est la pratique sportive (aux épreuves olympiques depuis 1964) avec des compétitions gérées par une fédération internationale.
 Luge qui se pratique en loisirs sur des pentes enneigées.
 Luge d'été qui se pratique sur des pistes de béton pendant la période estivale.
 Luge sur rail qui est une pratique hybride destinée au milieu montagnard mélangeant montagnes russes et luge d'été.
 Luge de rue qui est un engin de gravité se pratiquant sur route en pente.